Епархия Уроми () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Уроми, Нигерия. Епархия Уроми входит в митрополию Бенин-Сити. Кафедральным собором епархии Уроми является церковь святого Антония Падуанского.

История 
14 декабря 2005 года Римский папа Бенедикт XVI издал буллу «Cunctae catholicae Ecclesiae», которой учредил епархию Уроми, выделив её из епархии Бенин-Сити.

Ординарии епархии 
 епископ Августин Обиора Акубезе (14.12.2005—18.03.2011), назначен архиепископом архиепископом Бенин-Сити;
 вакансия (2011-2014);
 епископ Donatus Aihmiosion Ogun O.S.A. (с 6 ноября 2014 года).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Cunctae catholicae Ecclesiae, AAS 98 (2006), стр. 7

Ссылки 
  Информация 

Католические епархии Нигерии